А-ліга 1993—1994 — 4-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вперше здобув РОМАР.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Жальгіріс-ІБСВ взяв участь у Кубку кубків 1994—1995 як переможець Кубку Литви 1993—1994.
2. Після першого кола клуб Неріс (Вільнюс) залишив А-лігу, його місце зайняв клуб Жидрюс (Маріямполе), результати першого кола залишились.

Позначення:

Результати 

Примітка: 
Результати у дужках - за участі клубу Неріс (Вільнюс), який залишив А-лігу після першого кола.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

1993—1994
Литва
Литва
1993 у Литві
1994 у Литві